Jungfrau Marathon je jedním z nejznámějších horským maratonů na světě. Maraton se koná pod majestátními vrcholy Eiger, Mönch a Jungfrau v oblasti Bernese Oberland ve švýcarských alpách.

První maraton byl uspořádán v roce 1993 a zúčastnilo se jej přibližně 3 500 závodníků pětatřiceti států. Jungfrau Marathon je pořádán každoročně v září.

Trať maratonu 
Na 42,195 km dlouhou trať se vydávají závodníci z Interlakenu a stoupá 1823 m až do cíle na Kleine Scheidegg. Prvních 10 km je téměř rovinatých, ale záhy strmě stoupá do nejvyššího bodu 2205 m n. m. na 40. km. Poslední kilometr tratě je příkré klesání k cíli.

Vítězové

Reference

Externí odkazy 
 
 Official Jungfrau-Marathon-Homepage
 Map of the Jungfrau Marathon course 

Atletika ve Švýcarsku
Maratonský běh
Sportovní soutěže ve Švýcarsku